Il Volejbol'nyj klub Proton (in russo "волейбольный клуб Протон") è una società pallavolistica femminile russa con sede a Balakovo: milita nel campionato di Superliga.

Storia della società 
Il Volejbol'nyj klub Proton viene fondato nel 1990, come Sinjj Ptica (Blue Bird), e partecipa subito alla serie cadetta del campionato sovietico. Dopo la nascita del campionato russo, inizialmente prende parte alle categorie minori, per poi essere promosso in Superliga nel 1995. Nei primi anni trascorsi nella massima serie, il club ottiene solo risultati opachi, pur ottenendo sempre la permanenza in Superliga. Nel 1997, il club assume la denominazione di Balakovskaja AES, sotto la quale, nel 2009, vince il suo primo trofeo, la Coppa di Russia.

Tra il 2002 ed il 2005, il club attraversa un momento felice: si classifica per ben tre volte consecutive terzo il campionato e prende parte a diverse edizioni delle competizioni europee minori, classificandosi terzo nella Coppa CEV 2001-2002 e giungendo fino in finale nell'edizione 2004-05, sconfitto dalle padrone di casa della . Negli anni successivi il club attraversa un momento di crisi, che lo porta anche a retrocedere nella stagione 2008-09. In seguito alla retrocessione in Major League A, il club assume la denominazione attuale e, dopo una sola stagione, ritorna nella massima serie.

Rosa 2019-2020

Palmarès 

1999

Pallavoliste

Denominazioni precedenti 
1990-1997: Sinjj Ptica
1997-2009: Balakovskaja AES

Note

Collegamenti esterni